Le Décaméron est une œuvre littéraire du  de l’écrivain italien Boccace ;
 Il Decamerone (1912) est un film réalisé par Gennaro Righelli ;
 Decameron (1968) est un titre du groupe Fairport Convention issu de leur album éponyme ;
 Decameron '69 est un film français de Bernard Clarens, Jean Desvilles, Louis Grospierre, Jean Vautrin, Miklós Jancsó, Serge Korber et François Reichenbach.
 Le Décaméron (1971) est un film italien de Pier Paolo Pasolini.
 Le Decamerotico est un genre cinématographique italien des années 1970, librement adapté de l'œuvre de Boccace et du film de Pasolini.